De Zonnebloem (Baarn), een woonhuis en monument
Nationale Vereniging de Zonnebloem, een Nederlandse organisatie die zich inzet voor mensen met lichamelijke beperkingen
De Zonnebloem (schip, 2005), een riviercruiseschip van deze vereniging